Pedro López puede referirse a:

 Pedro López de Ayala (1332-1407), poeta, historiador y estadista del Reino de Castilla.
Pedro González López (n. 2002), jugador de fútbol español conocido deportivamente como Pedri.
Pedro López Rodríguez (n.1997), jugador de fútbol español.
 Pedro López de Ayala el Tuerto (m. 1450), noble castellano, señor de Fuensalida y Huecas, aposentador mayor del rey Juan II de Castilla y alcalde mayor de Toledo.
 Pedro López de Gámiz, (1528-1588), escultor español.
 Pedro López (1527-1597), médico del siglo XVI en Nueva España, México.
 Pedro López, (1598-1623), pintor español.
 Pedro López de Ayala y Zúñiga (1582-1651), noble español, VII Conde de Fuensalida y Alguacil Mayor de Toledo.
 Pedro López de Lerena (1734-1792), político español, ministro de Hacienda y ministro de Guerra.
 Pedro López Figueroa, guitarrista chileno.
 Pedro López Galisteo (n. 1995), jugador de fútbol español.
 Pedro López Lagar (1899-1977), actor español.
 Pedro López Morales (1814-1890), empresario y banquero español.
 Pedro López Muñoz (n. 1983), jugador de fútbol español.
 Pedro López (n. 1984), beisbolista dominicano que jugó en las Grandes Ligas de Béisbol.
 Pedro López, actor de cine y doblaje español.
 Pedro López de Aguirrebengoa (n. 1936), diplomático y embajador español.